Opava (stad), Duitse naam Troppau
 hertogdom Troppau
 Congres van Troppau, Europees vorstencongres in 1820